Roy Rogers puede referirse a:

 El jugador de baloncesto Roy Rogers (baloncestista).
 El actor y cantante estadounidense Roy Rogers (actor).